Ко́ук () — английская фамилия. Известные носители:

 Коук, Даниэль Паркер (1745—1825) — английский адвокат и член парламента Великобритании от городов Дерби и Ноттингем.
 Коук, Д’Эвес (1747—1811) — приходской пастор Пинкстона и Южного Нормантона в Дербишире, владелец угольной шахты и филантроп.
 Коук, Кристофер (род. 1969) — ямайский наркобарон и лидер банды Shower Posse.

Примечания